"It's a Matter Of..." é o terceiro Extended play do disc jockey holandês Afrojack, lançada em formato digital em 21 de junho de 2013.

Faixas

Ligações externas 
 Site oficial

EP de 2013
Álbuns de Afrojack